Вікнянська сільська громада:
 Вікнянська сільська громада — громада у Тернопільській області
 Вікнянська сільська громада — громада у Чернівецькій області